Касарабонела () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Малага, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-лас-Нивес. Занимает площадь 113 км². Население — 2723 человека (на 2010 год). Расстояние — 45 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial de la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves creada por la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves

Муниципалитеты Малаги